Allöosis (von griechisch: ἀλλοίωσις/Alloíōsis „Veränderung“) steht für:
Rhetorik, Grammatik: eine rhetorische Figur, eine Form der Enallage/Hypallage 
Medizin: Allöosis (Medizin)